Parlamentsvalget 2009 blev afholdt i Holland torsdag den 4. juni 2009. Der blev valgt 25 repræsentanter til Europaparlamentet, hvilket er to mandater mindre end ved valget i 2004. Valget fulgte D'Hondts metode for fordeling af mandater.

For første gang kunne indbyggerne i De nederlandske områder Antillerne og Aruba stemme.

Valgresultatet

Kilder 

Holland
Politiske valg i Holland